Epeira gracilis est un synonyme attribué à quatre espèces d'araignées :
 Epeira gracilis Walckenaer, 1805 est synonyme de Micrathena gracilis (Walckenaer, 1805)
 Epeira gracilis Keyserling, 1865 nec Walckenaer, 1805 est synonyme d'Argiope argentata (Fabricius, 1775)
 Epeira gracilis Menge, 1879 nec Walckenaer, 1805 est synonyme de Larinioides patagiatus (Clerck, 1757)
 Epeira gracilis Hogg, 1896 nec Walckenaer, 1805 est synonyme de Lariniophora ragnhildae (Strand, 1917)

Synonyme d'espèce d'araignées (nom scientifique)
Araneidae